Grand Prix Austrii 1972 (oryg. Grosser Preis von Österreich) – 9. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1972, która odbyła się 13 sierpnia 1972, po raz 3. na torze Österreichring.

10. Grand Prix Austrii, 4. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig

Najszybsze okrążenie 

1972 w Formule 1
1972
1972 w Austrii